Petrich kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Petritj, kommun, Blagoevgrad, 
 Petritj (ort), Blagoevgrad, Obsjtina Petritj, 
 Petritj (distrikt), Oblast Sofija, Obsjtina Zlatitsa,